Песча́ный — топоним и фамилия:

Персоналии 
 Песчаный, Никифор Фёдорович (1908—1980) — советский государственный деятель.

Населённые пункты

Киргизия 
 Песчаный — до 1990-х годов, название села Сары-Булун Тюпского района Иссык-Кульской области.

Россия 
 Песчаный — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края.
 Песчаный — посёлок в Навлинском районе Брянской области.
 Песчаный — посёлок в Быковском районе Волгоградской области.
 Песчаный — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
 Песчаный — хутор в Ольховатском районе Воронежской области.
 Песчаный — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.
 Песчаный — посёлок в Приютненском районе Калмыкии.
 Песчаный — хутор в Анапском районе Краснодарского края.
 Песчаный — посёлок в Кореновском районе Краснодарского края.
 Песчаный — хутор в Северском районе Краснодарского края.
 Песчаный — хутор в Тбилисском районе Краснодарского края.
 Песчаный — посёлок в Медведевском районе Марий Эл.
 Песчаный — посёлок в Свердловском районе Орловской области.
 Песчаный — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Песчаный — посёлок в Калининском районе Саратовской области.
 Песчаный — посёлок в Курском районе Ставропольского края.
 Песчаный — посёлок в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Песчаный — посёлок в Красноармейском районе Челябинской области.
 Песчаный — с 1944 по 1957 г. название поселка Яшкуль, административного центра Яшкульского района Калмыкии.

Острова 
 Песчаный — небольшой остров в море Лаптевых
 Песчаный — небольшой остров в Бакинской бухте Каспийского моря
 Песчаный — небольшой остров архипелага Новая Земля
 Песчаный, он же Сэнди и Сабль — остров-призрак в Тихом океане, между Австралией и Новой Каледонией

Мысы 
 Песчаный — мыс в Крыму на берегу Каркинисткого залива Чёрного моря
 Песчаный — мыс в Крыму на побережье Севастопольской бухты Чёрного моря
 Песчаный — мыс в Ленинградской области (Россия) на Финском заливе, южнее Приветнинского и Смолячково
 Песчаный — мыс в Красноярском крае (Россия) на острове Большевик на море Лаптевых
 Песчаный — мыс в Приморском крае (Россия) на одноименном полуостров на Амурском заливе, восточнее Берегового
 Песчаный — мыс в Австралии на острове Фрейзер на Коралловом море

Ручьи 
 Песчаный — ручей в Киеве
 Песчаный — ручей в Приморском крае, приток Спасовки.
 Песчаный — ручей в Карелии.

Другое 
 Песчаный — полуостров в Приморском крае России

См. также 
 Песчаный Брод
 Песчаный Борок
 Песчаный Дол
 Песчаный Мар
 Песчаный Умет
 Песчаный Карьер
 Песчаный переулок
 Чернигово-Песчаный
 Старопесчаный
 Песчаная
 Песчаное
 Песочный